Die Einband-Weltmeisterschaft 1997 war das 16. Turnier in dieser Disziplin des Karambolagebillards und fand vom 13. bis zum 16. Februar 1997 in Wien statt. Es war die erste Einband-Weltmeisterschaft in Österreich.

Geschichte 
63 Jahre nach der ersten Einband-Weltmeisterschaft wurde mit Martin Horn erstmals ein Deutscher Weltmeister. Nach einigen guten Platzierungen deutscher Spieler seit 1983 gelang dem 26-jährigen Essener der ganz große Wurf. Nach der 74:150 Niederlage in acht Aufnahmen in der Gruppenphase gegen den Niederländer Jos Bongers, wo er schon für das Halbfinale qualifiziert war, gewann er seine beiden KO-Partien sicher. Der Erfolg wurde noch gekrönt durch den dritten Platz von Wolfgang Zenkner. Unglücklich war der Franzose Francis Connesson, der zum dritten Mal Vize-Weltmeister im Einband wurde.

Modus 

Gespielt wurde in zwei Sechsergruppen, in der sich die beiden Gruppenbesten für das Halbfinale qualifizierten. Alle Plätze wurden ausgespielt. Gespielt wurde bis 150 Punkte.

 MP = Matchpunkte
 GD = Generaldurchschnitt
 HS = Höchstserie

1. Gruppenphase

Abschlusstabelle

Einzelnachweise 

1997
Karambolageveranstaltung 1997
Billardturnier in Wien